Філострати — чотири еллінські письменники II—III ст. н. е., представники другої софістики.

 Philostratus I — Філострат I — давньогрецький письменник, син Веруса, батько Флавія Філострата Афінського, автор діалогу «Нерон», софіст.
 Philostratus II (Lucius Flavius Philostratus) — Філострат Афінський (170—250 н. е.) — дід Філострата Молодшого. Викладав в Афінах і Римі. Написав «Життя Аполлонія Тіанського», «Життєписи софістів» (лат. «Vitae sophistarum»), «Картини», діалог «Про героїв», збірник фіктивних любовних листів.
 Philostratus III: Філострат Старший (190—230) — автор настанови про епістолярні стилі. Одружений на дочці Філострата Афінського.
 Philostratus IV: Філострат Молодший — продовжив працю свого діда «Картини».

Посилання 
 

Софісти